Gibi kan syfta på:
 Gibi (prefix)
 Gibi (distrikt), ett distrikt i Liberia